Костровский сельский округ

Калининградская область 

 Костровский сельский округ Зеленоградского района (до 2008 года)

Московская область 

 Костровский сельский округ Истринского района (1994—2006)